Nogale, nogalowate (Megapodiidae) – rodzina ptaków z rzędu grzebiących (Galliformes).

Występowanie 
Rodzina nogali obejmuje gatunki lądowe, zamieszkujące Australię, Oceanię (w tym Nową Gwineę) oraz wyspy Azji Południowo-Wschodniej (Indonezja, Filipiny i należące do Indii Nikobary).

Cechy charakterystyczne 
Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:
 krępa sylwetka
 długość pomiędzy 28–70 cm
 większość gatunków ubarwiona brązowo-czarno
 pióra na głowie tworzą mały czub
 większość gatunków żyje na dnie wilgotnych lasów strefy międzyzwrotnikowej (jedynie nogal prążkowany (Leipoa ocellata) zamieszkuje suchorośla)
 mają nietypowy sposób inkubacji jaj. W zależności od obszaru korzystają z energii słonecznej, ciepła wydzielanego podczas gnicia czy energii geotermalnej. Gniazdo stanowi bądź niewielkie zagłębienie w ziemi, bądź kopiec usypany ze szczątków roślinnych i obsypany ziemią o średnicy około 3 m i wysokości ok. 1 m. W przypadku składania jaj w kopcu gnijących roślin, ze względu na bardzo gwałtowny początek gnicia w strefie klimatu równikowego, samiec kontroluje temperaturę wewnątrz kopca dziobem i reguluje ją, usuwając lub dodając materiał. Dopiero po ustaleniu się odpowiedniej temperatury dopuszcza samicę, aby złożyła jaja.
 pomimo długiego czasu i wysiłku spędzonego nad inkubacją jaj, nogale to jedyne ptaki, które nie zajmują się wyklutymi pisklętami. Młode samo musi wykopać się z kopca, ale natychmiast jest zdolne do lotu i samodzielnie szuka pożywienia.

Podział systematyczny 
Do rodziny należą następujące rodzaje:
 Leipoa – jedynym żyjącym przedstawicielem jest Leipoa ocellata – nogal prążkowany; wymarły nogal Leipoa gallinacea z pliocenu i plejstocenu Australii może stanowić odrębny gatunek w obrębie rodzaju Leipoa, podgatunek L. ocellata lub należeć do odrębnego rodzaju Progura
 Alectura – jedynym przedstawicielem jest Alectura lathami – nogal brunatny
 Aepypodius
 Talegalla
 Macrocephalon – jedynym przedstawicielem jest Macrocephalon maleo – nogal hełmiasty
 Eulipoa – jedynym przedstawicielem jest Eulipoa wallacei – nogal molucki
 Megapodius
 †Mwalau – jedynym przedstawicielem jest wymarły gatunek Mwalau walterlinii z wyspy Efate (Vanuatu)
 †Ngawupodius – jedynym przedstawicielem jest wymarły, oligoceński gatunek Ngawupodius minya z Australii
 †Garrdimalga – jedynym przedstawicielem jest wymarły, plejstoceński gatunek Garrdimalga mcnamarai z Australii
 †Latagallina

Przedstawicielem rodziny może też być wymarły (plejstoceński lub holoceński) gatunek Megavitiornis altirostris z wysp Fidżi; Worthy i współpracownicy (2016) zaliczają go jednak do odrębnej rodziny Sylviornithidae.

Kladogram obejmujący współcześnie żyjące gatunki z rodziny Megapodiidae:

Przypisy 

Nogale